Сплин:

 Сплин ( от  — букв. селезёнка) — хандра, депрессия (состояние, которое прежде объясняли заболеванием селезёнки)
 «Сплин» — российская рок-группа.

Примечания